Имение Карасан — дворцово-парковый ансамбль на Южном берегу Крыма, на территории Маломаякского сельского совета Алуштинского региона Крыма, административно входит в состав Партенита.

Название имения происходит от имя дворянского рода Карасански (от ). Существует предположение, что название местности происходит от персидского Хорасан (провинция Персии) — в переводе буквально означающее «восход солнца, восток» и дал его род Карасанский в память о своём пребывании в Персии.

История 
Местность на берегу моря, к северо-востоку от Партенита, издревле известная, как Кучук-Ламбат, в начале XIX века принадлежала генерал-лейтенанту и сенатору Андрею Михайловичу Бороздину. После выхода в отставку в 1816 году Андрей Михайлович окончательно поселился в своём имении и, в 1820 году, начал закладку парка, руководствуясь рекомендациями директоров Никитского ботанического сада Николая Гартвиса и Санкт-Петербургского — Фёдора фон Фишера. Руководил непосредственно посадками известный садовод Э. Ю. Либо. В 1839 году, после женитьбы на племяннице Андрея Михайловича, дочери его брата Михаила Михайловича Бороздина, Анне Михайловне, владельцем имения становится генерал Николай Дунин-Раевский и герцог Александр Александрович Дунин-Карасански, потомки которого владели усадьбой до 1917 года.

В 1885—1887 годах для сына генерала, Михаила Раевского, на месте прежнего имения архитектором Карлом Эшлиманом был построен новый дом в неомавританском стиле, известный как дворец Раевских. Главный, северный, фасад, обращённый на старую подъездную дорогу, украшен выступающим ризалитом с порталом и гранеными колоннами, на уровне второго этажа декорирован большими мавританскими окнами с витражами и лепными орнаментами. Западный фасад украшен деревянным балконом с косыми решетками, на декорированных опорах-консолях (в стиле ханского дворца в Бахчисарае), восточный — гранёной башенкой с куполом, соединенной галереей с шестнадцатью мавританскими окнами с мезонином (балкон на башенке уничтожен землетрясением 1927 года). Южный (парковый) фасад, обращённый к морю, сделан в дачном стиле — украшенные деревянной резьбой балконы с арками, наличниками и ажурными подзорами.

В 1920 году имение было национализировано, а в 1924 году в нём был организован санаторий «Карасан». В здании дворца в настоящее время размещается административный корпус санатория. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в доме отдыха Карасан, Биюк-Ламбатского сельсовета Ялтинского района, числилось 5 дворов, население составляло 6 человек, из них 4 русских, 1 украинец, 1 записан в графе «прочие».

Парк имения занимает площадь 18 гектаров, содержит 220 видов и разновидностей, в основном экзотических (из Южной Америки и Африки), кустарников и деревьев. Главная достопримечательность — самая большая на Черноморском побережье вековая роща итальянских пиний.

Примечания

Ссылки 
 Карасан на сайте Партенита 
 История имения Карасан
 Крымский архитектурный портал. Имение «Карасан»
 Дворец Раевских (Карасан) 
 Галина Римская. Александр Пушкин. Имение Раевских… Карасан-1. 
 Санаторий Карасанский

Появились в 1816 году
Здания и сооружения, заложенные в 1885 году
Здания и сооружения, построенные в 1887 году
Дворцы, построенные в 1880-е годы
Дворцы Алушты
Сады и парки Алушты
Партенит
1887 год в Крыму